Krister Nilsson är namnet på flera kända svenskar:

Krister Nilsson, riddare på 1400-talet i släkten Vasa.
Krister Nilsson (statssekreterare) – statssekreterare på Miljödepartementet 2002–2006 och Utrikesdepartementet från 2019 
Christer Nilsson (trollkarl), innehavare av Sveriges Magi-Arkiv
Christer Nilsson (numera Christer Hallerby), ordförande 1977-79 i Folkpartiets ungdomsförbund
Christer Nilsson (musiker), medverkande i musikgruppen Namelosers
Christer Nilson, svensk producent och manusförfattare.